SMS „Sperber” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty; pochodzi od ptaka drapieżnego – krogulca:
 SMS „Sperber” – austro-węgierski torpedowiec typu Schichau z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Sperber” – niemiecki krążownik typu Schwalbe z lat 80. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich